Marek Łapiński (ur. 1971) –  polski polityk, samorządowiec i dziennikarz
 Marek Łapiński (ur. 1963) –  m.in. Komendant Główny SG (2015–2018), wiceminister obrony narodowej (2018–2020), szef Służby Wywiadu Wojskowego (od 2020)